Clipper steht für:

 Allard Clipper, Automodell des britischen Automobilherstellers Allard
 Clipper (Automarke), des US-amerikanischen Automobilherstellers Studebaker-Packard im Jahre 1956
 Clipper Autocar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 Clipper DJS, deutscher Freizeitverein
 Clipper (Programmiersprache), Programmiersprache
 Clipper-Chip, Verschlüsselungschip gemäß dem Escrowed Encryption Standard
 Clipper-Prozessor, RISC-ähnlicher Mikroprozessor-Befehlssatz von Fairchild Semiconductor
 Clipper (Spieleverlag), Spieleverlag
 Clipper Windpower, US-amerikanisches Unternehmen für Windenergieanlagen
 Delta Clipper, Projekt der NASA für eine wiederverwendbare Raumfähre
 Flugboot der 1930er Jahre, siehe Boeing 314
 US-Leichtflugzeug, siehe Piper PA-16 
 Operation Clipper alliierte Offensive im November 1944
 Packard Clipper, Automodell des US-amerikanischen Automobilherstellers Packard
 Trident Clipper, Automodell des britischen Automobilherstellers Trident
 Beinamen einiger Flugzeugtypen von Pan Am, siehe Pan American World Airways #Die Clipper

Clipper ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clipper (Arkansas)
 Clipper (Washington)
 Clipper Gap (Kalifornien)
 Clipper Mills (Kalifornien)
 Clipper Mills (Ohio)

Siehe auch:
 Clippers
 Kliper
 Klipper (Begriffsklärung)